

Presentación previa 
Henri Kontinen y Konstantin Kravchuk eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Andreas Beck y Jan Mertl ganaron el título tras derrotar en la final Rameez Junaid y Adil Shamasdin.

Cabeza de serie 

  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (Finalistas)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Primera ronda)

<ol start=3>
  Sergey Betov /  Konstantin Kravchuk ''(Primera ronda)
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Cherburgo 2015